Arisue ist der Familienname folgender Personen:

 Go Arisue (* 1954), japanischer Autor, Shibari-Künstler und Lehrer
 Arisue Seizo (1895–1992), japanischer Generalleutnant
 Arisue Yadoru (1897–1943), japanischer Generalleutnant